|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2014 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober 2014 in de Chinese stad Tianjin. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Jelena Janković kwam niet verder dan de tweede ronde.

De eindstrijd werd uitgevochten door twee speelsters die geen van beiden ooit eerder in een WTA-finale hadden gestaan. Het zesde reekshoofd, Alison Riske uit de Verenigde Staten, won het toernooi, zonder ook maar één set te hebben hoeven prijsgeven in het totale toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Zwitserse Belinda Bencic. Riske wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Alison Riske
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Belinda Bencic
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Martina Hingis en Flavia Pennetta waren met hun verlies in de tweede ronde de eerste der reekshoofden die het toernooi moesten verlaten.

Het als tweede geplaatste duo Alla Koedrjavtseva / Anastasia Rodionova''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sorana Cîrstea  en Andreja Klepač in de match-tiebreak, na een verloren tiebreak in de eerste set. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Koedrjavtseva had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova vier. Met deze overwinning stelden zij hun recht op deelname aan de eindejaarskampioen­schappen in Singapore veilig.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tianjin 2014
Tianjin